Cherenkov puede hacer referencia a:

Pavel Alekseyevich Cherenkov, físico soviético, ganador del Premio Nobel de Física en 1958.
Radiación de Cherenkov, un tipo de radiación electromagnética.
Cherenkov (Telescopio) o IACT, para la detección de rayos gamma de muy alta energía.
Cherenkov Telescope Array, proyecto de detector de rayos gamma.